Соревнования в прыжке с шестом у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 4 и 6 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой мира в прыжке с шестом являлась Ярислей Сильва из Кубы.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 4,60 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 4 августа 2017 года. В сектор вышла 31 участница. Олимпийская чемпионка 2012 года Дженнифер Сур не справилась с начальной высотой 4,55 м и досрочно завершила борьбу на чемпионате мира.

Финал 
Основные соревнования в прыжке с шестом у женщин состоялись 6 августа 2017 года. Как и год назад на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, победу разыграли Екатерини Стефаниди из Греции и Сэнди Моррис из США. И вновь в этом противостоянии сильнее оказалась представительница Европы. Победу Стефаниди принёс прыжок на 4,82 м, однако Моррис также пыталась преодолеть 4,82 м и 4,89 м (безуспешно). В ранге чемпионки спортсменка из Греции установила национальный рекорд 4,92 м и сделала три неудачные попытки на высоте рекорда соревнований (5,02 м). После триумфа в Лондоне Стефаниди собрала полный комплект золотых наград с главных международных стартов: Олимпийские игры, чемпионат мира и чемпионат Европы.

19-летняя Робейлис Пейнадо завоевала первую медаль для Венесуэлы в истории чемпионатов мира. Для третьего места ей пришлось повторить собственный рекорд страны — 4,65 м.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки